Deux classes de navires de la Marine impériale japonaise ou de la Force maritime d'autodéfense japonaise ont porté le nom de classe Hayabusa :
 la , une classe de seize torpilleurs construits dans les années 1900 ;
 la , une classe de six patrouilleurs construits dans les années 2000.